Stan Wawrinka era il detentore del titolo da tre anni, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Brisbane.

In finale Roberto Bautista Agut ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (campione)
  Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
  Martin Kližan (secondo turno)
 
 
 Benoît Paire (semifinale)
 Borna Ćorić (primo turno)
 Michail Južnyj (quarti di finale)
 Lu Yen-hsun (secondo turno)

Wildcard 

  Saketh Myneni (primo turno)
  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

 Casper Ruud (primo turno)

Qualificati 

  Yuki Bhambri (secondo turno)
  Chung Hyeon (secondo turno)

 Jozef Kovalík (quarti di finale)
 Nikola Mektić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2017